Кромарти:
 Кромарти — залив Северного моря 
 Кромарти — город в Шотландии
 Кромарти — персонаж из вселенной Терминатора
 Кромарти - вымерший диалект шотландского языка.